South Bridge (dt. ‚Südbrücke‘) ist der Name folgender Brücken:

 South Bridge (Edinburgh) zwischen der High Street und der Chambers Street
 South Bridge, anderer Name der John Harris Bridge über den Susquehanna River bei Harrisburg, Pennsylvania, Vereinigte Staaten

Southbridge steht für:

 Southbridge, ein Computerbauteil
 Southbridge (Massachusetts), Ort im Worcester County (Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Southbridge (Virginia), Ort im Prince William County, Virginia, Vereinigte Staaten
 Southbridge (Neuseeland), Ort in den Canterbury Plains, Südinsel von Neuseeland